Soudan steht für:
 Soudan Underground Laboratory, ein unterirdisches Versuchslabor für Elementarteilchenphysik in der Soudan Underground Mine
 Soudan Underground Mine State Park, ein State Park in Minnesota, liegt an der Stelle der Soudan Underground Mine am südlichen Ufer vom Lake Vermilion
 Soudans (), zusammenfassende Bezeichnung für schwarzafrikanische Bevölkerungsgruppen in Mauretanien
 Soudan Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Personen mit dem Nachnamen:
 Eugène Soudan (1880–1960), belgischer Politiker und Hochschullehrer
 Khaldoun Soudan, syrischer Sänger

In der Geographie:
 Soudan (Deux-Sèvres), eine französische Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 Soudan (Loire-Atlantique), eine französische Gemeinde im Département Loire-Atlantique
 Soudan (Minnesota), Ortschaft im St. Louis County, Minnesota, Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Sudan (Begriffsklärung)